Dembelé oder Dembélé ist der Familienname folgender Personen:

 Bira Dembélé (* 1988), französischer Fußballspieler
 Denis Dembélé (* 1978), ivorischer Fußballschiedsrichter
 Garra Dembélé (* 1986), französisch-malischer Fußballspieler
 Jonas Dembélé (* 1963), malischer Geistlicher; römisch-katholischer Bischof von Kayes
 Karamoko Dembélé (* 2003), schottisch-englischer Fußballspieler
 Koko Dembélé (* 1954), malischer Reggae-Sänger und -Gitarrist
 Mahamadou Dembélé (* 1999), französischer Fußballspieler
 Mahoua-Audrey Dembélé (* 2001), französische Handballspielerin
 Mamadou Dembelé (1934–2016), malischer Politiker
 Mousa Dembélé (* 1987), belgischer Fußballspieler
 Moussa Dembélé (* 1996), französischer Fußballspieler
 Ousmane Dembélé (* 1997), französischer Fußballspieler
 Siraba Dembélé (* 1986), französische Handballspielerin
 Siriki Dembélé (* 1996), schottisch-ivorischer Fußballspieler
 Sitha Dembélé (* 2001), französische Handballspielerin